Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Stanislas Wawrinka 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Rafael Nadal (campione)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)

 Guillermo Cañas (primo turno) 
 Juan Carlos Ferrero (quarti) 
 Juan Ignacio Chela (semifinali) 
 Juan Mónaco (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2007
ATP Tour 2007